Луцій Сергій Павло () — преномен, номен і когномен імені діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Сергіїв, його гілки Павлів:
 Луцій Сергій Павло — проконсул часів імператора Клавдія.
 Луцій Сергій Павло — консул-суффект 94 року.
 Луцій Сергій Павло — консул 168 року.